Санта Ана Нопалукан има више значења:

 Општина Санта Ана Нопалукан (Тласкала), општина у савезној држави Тласкала у Мексику
 Санта Ана Нопалукан (Санта Ана Нопалукан, Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику